Krecke ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Krecke (1863–1932), deutscher Chirurg und Autor
 Carl Krecke (1885–1938), deutscher Unternehmer und Wirtschaftsfunktionär
 Hans Krecke (1879–1945), deutscher Architekt und Beamter
 Jeannot Krecké (* 1950), luxemburgischer Politiker